Jonathan Gagnon (né le  à Longueuil, dans la province du Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
Il commence sa carrière avec les Foreurs de Val-d'Or dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, il y reste 4 ans, puis il devient régulier avec les Maple Leafs de Saint-Jean. Il est choisi lors du repêchage d'entrée dans la LNH 1998 par les Maple Leafs de Toronto en septième ronde, au  au total.

Statistiques 
Pour la signification des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1996-1997 || Foreurs de Val-d'Or || LHJMQ || 65 || 5 || 15 || 20 || 31 || 13 || 1 || 0 || 1 || 0 
|- 
|rowspan="2"|1997-1998 || Foreurs de Val-d'Or || LHJMQ || 40 || 9 || 19 || 28 || 54 || - || - || - || - || -
|- 
|Screaming Eagles du Cap-Breton || LHJMQ || 29 || 6 || 7 || 13 || 25 || 4 || 2 || 3 || 5 || 12
|-
|1998-1999 || Screaming Eagles du Cap-Breton || LHJMQ || 68 || 27 || 37 || 64 || 39 || 5 || 2 || 4 || 6 || 2
|- 
|rowspan="3"|1999-2000 || Screaming Eagles du Cap-Breton || LHJMQ || 26 || 8 || 12 || 20 || 25 || - || - || - || - || -
|- 
|Mooseheads de Halifax || LHJMQ || 19 || 11 || 4 || 15 || 37 || - || - || - || - || -
|- 
|Voltigeurs de Drummondville || LHJMQ || 27 || 16 || 21 || 37 || 38 || 14 || 4 || 12 || 16 || 8
|-
|2000-2001 || Ice Pilots de Pensacola || ECHL || 70 || 24 || 15 || 39 || 52 || - || - || - || - || - 
|- 
|2001-2002 || RiverKings de Memphis || LCH || 54 || 34 || 26 || 60 || 46 || - || - || - || - || -
|-
|2001-2002 || Maple Leafs de Saint-Jean || LAH || 12 || 0 || 3 || 3 || 4 || 8 || 0 || 0 || 0 || 0
|- 
|2002-2003 || Jackals d'Elmira || UHL || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|2002-2003 || Riverkings de Memphis || LCH || 44 || 26 || 22 || 48 || 55 || 14 || 11 || 9 || 20 || 16 
|- 
|2003-2004 || Riverkings de Memphis || LCH || 35 || 22 || 19 || 41 || 39 || - || - || - || - || -
|-
|2003-2004 || Maple Leafs de Saint-Jean || LAH || 17 || 4 || 0 || 4 || 4 || - || - || - || - || -  
|- 
|2004-2005 || Riverdogs de Richmond || UHL || 46 || 18 || 17 || 35 || 30 || - || - || - || - || -    
|-
|2004-2005 || Saint-François de Sherbrooke || LNAH || 18 || 10 || 12 || 22 || 30 || 7 || 2 || 2 || 4 || 8
|- 
|2004-2005 || Trashers de Danbury || UHL || 2 || 0 || 0 || 0 || 2 || 11 || 3 || 2 || 5 || 8
|-
|2005-2006 || Trashers de Danbury || UHL || 6 || 0 || 0 || 0 || 4 || - || - || - || - || -  
|- 
|2005-2006 || Steelhounds de Youngstown || LCH || 36 || 11 || 21 || 32 || 62 || - || - || - || - || -
|-
|2006-2007 || Saint-François de Sherbrooke || LNAH || 41 || 20 || 23 || 43 || 47 || 15 || 3 || 7 || 10 || 26
|- 
|2007-2008 || Saint-François de Sherbrooke || LNAH || 47 || 25 || 24 || 49 || 50 || 3 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
|2009-2010 || CRS Express de Saint-Georges || LNAH || 13 || 4 || 10 || 14 || 12 || - || - || - || - || -

Notes et références 

Naissance en mai 1980
Naissance à Longueuil
Joueur québécois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Foreurs de Val-d'Or
Joueur des Eagles du Cap-Breton
Joueur des Mooseheads de Halifax
Joueur des Voltigeurs de Drummondville
Joueur des Ice Pilots de Pensacola
Joueur des Maple Leafs de Saint-Jean
Joueur des RiverKings de Memphis
Joueur des Jackals d'Elmira
Joueur des RiverDogs de Richmond
Joueur des Trashers de Danbury
Joueur des SteelHounds de Youngstown
Joueur du Saint-François de Sherbrooke
Joueur du CRS Express de Saint-Georges-de-Beauce
Attaquant de hockey sur glace